Даллас Ікінс (,  27 лютого 1967, Дейд Сіті, Флорида) — колишній американський хокеїст, що грав на позиції захисника. Згодом — хокейний тренер. Нині головний тренер команди НХЛ «Анагайм Дакс».

Ігрова кар'єра 
Професійну хокейну кар'єру розпочав 1988 року.

1985 року був обраний на драфті НХЛ під 208-м загальним номером командою «Вашингтон Кепіталс».

Протягом професійної клубної ігрової кар'єри, що тривала 17 років, захищав кольори команд «Вінніпег Джетс», «Флорида Пантерс», «Сент-Луїс Блюз», «Фінікс Койотс», «Нью-Йорк Рейнджерс», «Торонто Мейпл-Ліфс», «Нью-Йорк Айлендерс» та «Калгарі Флеймс».

Клубна статистика

Тренерська робота 
2013 року розпочав тренерську роботу в НХЛ. У 2013—2015 роках працював головним тренером команди «Едмонтон Ойлерс». З сезону 2019/20 головний тренер команди «Анагайм Дакс».

Тренерська статистика

Посилання 
 

Американські хокеїсти
Американські хокейні тренери
Хокеїсти «Вінніпег Джетс» (1972—1996)
Хокеїсти «Флорида Пантерс»
Хокеїсти «Сент-Луїс Блюз»
Хокеїсти «Фінікс Койотс»
Хокеїсти «Нью-Йорк Рейнджерс»
Хокеїсти «Торонто Мейпл-Ліфс»
Хокеїсти «Нью-Йорк Айлендерс»
Хокеїсти «Калгарі Флеймс»
Задрафтовані «Вашингтон Кепіталс»
Тренери «Торонто Мейпл Ліфс»
Тренери «Едмонтон Ойлерс»
Тренери «Анагайм Дакс»
Спортсмени з Флориди
Американські емігранти до Канади